Reprezentacja Samoa Amerykańskiego w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Samoa Amerykańskiego w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest American Samoa Rugby Union, członek Oceania Rugby i World Rugby.

Turnieje

Udział w World Rugby Sevens Series

Udział w mistrzostwach Oceanii

Linki zewnętrzne 
 

Reprezentacje Samoa Amerykańskiego w rugby union